Svenska mästerskapet i ishockey 1936 var det 15:e svenska mästerskapet i ishockey. Finalen den 13 mars spelades mellan Hammarby IF och AIK slutade 1–1 trots förlängning. Omspelsmatch spelades igen den 15 mars och slutade med 5–1 till Hammarby. Under båda matcherna var i Lindarängens ispalats proppfull med omkring  åskådare.

Matchträd

Matcher
Kvalomgång
18 februari: IK Hermes–Djurgårdshofs IK 9–0
18 februari: Södertälje IF–UoIF Matteuspojkarna 2–1
21 februari: Södertälje SK–IFK Mariefred 1–1
25 februari: IK Göta–IK Sture 2–1
6 mars: Södertälje SK–IFK Mariefred 4–0, omspel

Kvartsfinaler
26 februari: AIK–Tranebergs IF 4–0
28 februari: IK Hermes–Södertälje IF 4–1
6 mars: Hammarby IF–Karlbergs BK 4–0
8 mars: IK Göta–Södertälje SK 4–1

Semifinaler
10 mars: AIK–IK Göta 3–1
11 mars: Hammarby IF–IK Hermes 4–1

Final
13 mars: AIK–Hammarby IF 1–1 (0–0, 0–0, 0–0, 0–0, 1–1, 0–0) AIK:s mål gjordes av Åke Ericson och Hammarbys av Stig Emanuel Andersson.  åskådare såg matchen i Lindarängens ispalats.
15 mars: AIK–Hammarby IF 1–5 (0–2, 1–1, 0–2), omspel AIK:s mål gjordes av Ruben Carlsson. Hammarbys mål gjordes av Åke Andersson (2 mål), Stig Emanuel Andersson, Lennart Hellman och Ragnar Johansson.  åskådare såg matchen i Lindarängens ispalats.

Se även
 Svenska serien i ishockey 1935/1936
 Klass I i ishockey 1935/1936

Referenser

Sport i Sverige 1936
Ishockeysäsongen 1935/1936
1936